Курдиани () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Курдиани, Арчил Григорьевич (1903—1988) — советский грузинский архитектор.
 Курдиани, Григорий (Гиго) Захарович (1873—1957) — грузинский советский архитектор
 Курдиани, Захарий Александрович (1909—1983) — грузинский советский архитектор. Заслуженный инженер Грузинской ССР (1965).
 Курдиани, Соломон Захарович (1867—1937) — грузинский советский учёный-дендролог.